Il singolare del torneo di tennis Monte Carlo Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Vitas Gerulaitis 6-2, 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Björn Borg (campione)
 Guillermo Vilas (secondo turno)
 Vitas Gerulaitis (finale)
 Manuel Orantes (primo turno)

 Ilie Năstase (quarti di finale)
 Corrado Barazzutti (primo turno)
 José Luis Clerc (quarti di finale)
 Raúl Ramírez (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Open 1979